Шатофор може да се односи на:

 Шатофор (Горњопровансалски Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњопровансалски Алпи
 Шатофор (Ивлен), насељено место у Француској, у департману Ивлен